Svartån kan henvise til flere vandløb i Sverige og Finland:
 Svartån, Östergötland
 Svartån, Västmanland
 Svartån, Halland
 Svartån, Närke
 Svartån

Vandløb i Sverige